Афо́нькино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Афонькино — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Афонькино — село в Красночикойском районе Забайкальского края.
 Афонькино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Афонькино — село в Казанском районе Тюменской области.

См. также 
 Старое Афонькино